Gniewosz – forma pochodna od męskiego imienia Gniewomir
 Gniewosz plamisty – gad z rodziny połozowatych
 Gniewosz – szczyt w Górach Bystrzyckich
 Gniewosz – piwo produkowane przez Browar Gontyniec

Miejscowości w Polsce:
 Gniewosz – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Mirosławiec
 Nowosielce-Gniewosz – dawna nazwa wsi Nowosielce

Osoby o nazwisku Gniewosz:
 Gniewosz z Dalewic (zm. 1406) – rycerz polski, podkomorzy krakowski, kasztelan sandomierski
 Gniewosz z Dalewic (zm. ok. 1445) – rycerz polski, dowódca oddziału zaciężnych ze Śląska, Czech i Moraw w bitwie pod Grunwaldem, syn Gniewosza zm. w 1406
 Aleksander Gniewosz (1920-2003), oficer Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Edward Gniewosz (1822-1906) – polityk galicyjski
 Feliks Gniewosz (1836-1897) – właściciel dóbr ziemskich, podkomorzy i szambelan JCK Apostolskiej Mości, prezes rady powiatowej i marszałek powiatu sanockiego, porucznik ułanów
 Helena Gniewosz (1874-1949) – właścicielka dóbr ziemskich, działaczka społeczna
 Jan Kazimierz Gniewosz – urzędnik ziemski w XVIII wieku
 Jan Nepomucen Gniewosz (1827-1892) – publicysta
 Janina Gniewosz – właścicielka dóbr ziemskich
 Mikołaj Wojciech Gniewosz (zm. 1654) – duchowny rzymskokatolicki
 Stanisław Gniewosz – właściciel dóbr
 Stanisław Gniewosz (1834-1906) – właściciel dóbr ziemskich, poseł
 Wiktor Gniewosz (1792-1840) – właściciel dóbr ziemskich
 Wiktor Gniewosz (1879-1921) – oficer c. i k. armii, właściciel dóbr ziemskich
 Władysław Gniewosz (1829–1901), oficer, podkomorzy, tajny radca
 Władysław Gniewosz (1847–1924), agronom, ziemianin, poseł
 Włodzimierz Gniewosz (1838-1909) – polityk galicyjski
 Zygmunt Gniewosz (1827) – generał major

Inne:
 Gniewosz południowy – wąż